Маркус Даррел Уильямс (, род. 3 декабря 1985 в Лос-Анджелесе, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте 2006 года под 22-м номером командой «Нью-Джерси Нетс».

Клубная карьера 
В сезоне 2010/11 выступал за российский баскетбольный клуб «Енисей». После окончания сезона подписал однолетний контракт с казанским УНИКСом, однако в сентябре 2011 года перенёс операцию на сердце и за клуб не выступал. В конце ноября подписал контракт с китайским клубом «Цзянсу Дрэгонс».

19 августа 2013 года подписал контракт с российской командой «Локомотив-Кубань».

Достижения 
  Серебряный призёр Кубка России: 2013/2014

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Енисей»
 Профиль на официальном сайте The Basketball Tournament

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Пиратас де Кебрадильяс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК УНИКС
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Стоктон Кингз»
Выпускники Коннектикутского университета